Johannes Martini (1440 circa – 1497/1498), compositore fiammingo
Giovanni Martini (1470/1475-1535), pittore italiano
Giovanni Crisostomo Martini (1852-1922), militare statunitense
Giovanni Martini (1860 – ?), politico italiano, parlamentare
Giovanni Martini Paolo (1916-1944), partigiano italiano